— род ос-немок из подсемейства Myrmillinae.

Распространение 
Азия.

Описание 
Самцы короткокрылые. Задние бёдра вентрально несут мелкие острые шипики. Проподеальные боковые края зубчатые. Первый тергит брюшка отчётливо поделён на дорзальную и переднюю поверхности. На его дорзуме имеется срединное опушенное пятно. У самцов 13-члениковые усики, у самок — 12-члениковые. Самка осы пробирается в чужое гнездо и откладывает яйца на личинок хозяина, которыми кормятся их собственные личинки

Систематика 
Относится к подсемейству Myrmillinae Bischoff, 1920
. 

  (=Mutilla perfecta) — Иран

Примечания

Литература 
 Лелей А.С. (1985). Осы-немки (Hymenoptera, Mutillidae) фауны СССР и сопредельных стран. Л.: Наука. 1985. 268 с.
 Лелей А. С. (2002). Каталог ос-немок (Hymenoptera, Mutillidae) Палеарктической области. – Владивосток: Дальнаука, 2002. – 171 с.

Осы-немки
Роды перепончатокрылых
Насекомые Азии